Ovario è la gonade femminile.
Ovario nelle specie animali.
Ovario in botanica.

Altri progetti